Roundabout Island kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yangxiaomao Dao, ö, Zhejiang,

USA 

 Roundabout Island (ö i USA), Florida, Washington County, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar